Пе́тер Ре́гин (; ) — датский хоккеист, центральный нападающий сборной Дании.

Карьера 
Свою карьеру начал в родном Хернинге. Там Регин выступал за местную команду. В 2005 году хоккеист уехал в Швецию. Три сезона хоккеист провел в «Тимро». Затем Регин уехал в Америку. С 2008 году он является игроком команды «Оттава Сенаторз». После сезона 2011/2012 клуб продлил контракт с Региным сроком на 1 год.

Постоянно вызывается в национальную сборную Дании. На период локаута в НХЛ выступал за швейцарский клуб «Лангенталь».

В мае 2015 года нападающий подписал двухлетний контракт с клубом КХЛ «Йокерит».

Клубная карьера

Выступления в сборной

Достижения 
 Чемпион Дании: 2003, 2005

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Амбри-Пиотты»

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Дании
Игроки сборной Дании по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Хернинг Блю Фокс»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Лангенталь»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»